Павел Иосифович Герага (1892—1969) — советский актёр театра и кино, народный артист РСФСР (1947).

Биография 
Родился 4 сентября (16 сентября по новому стилю) 1892 года в Сибири, под Красноярском.

Работать на сцене начал в 1909 году в Красноярске. Затем работал в театрах Самары, Иркутска, Ярославля, Ростова-на-Дону, Тулы, Казани и других городов России. В 1920-е годы был актером ленинградского ТЮЗа.

С 1932 года Павел Герага жил в Москве. В 1932—1939 годах был актёром Центрального театра Красной Армии, в 1939—1968 годах — Театра имени Моссовета. Также снимался в кино.

Находился на пенсии, жил в Москве. Умер 8 августа 1969 года в Москве. Похоронен на Новодевичьем кладбище (7 участок,

Творчество

Фильмография 
 1936 год — «Цирк» − зритель в цирке
 1936 год — «Родина зовёт» − начальник штаба
 1940 год — «Светлый путь» − военный
 1941 год — «Парень из тайги» − Прохор
 1941 год — «Боевой киносборник № 6» − Онисим Петрович
 1942 год — «Боевой киносборник № 11» − эпизод
 1942 год — «Белорусские новеллы» (киносборник) − партизан
 1943 год — «Фронт» − Колос
 1943 год — «Жди меня» − Федор Игнатьевич Левыкин
 1943 год — «Дни и ночи» − командующий фронтом
 1949 год — «У них есть Родина» − советский офицер

Роли в театре

Примечания

Ссылки 
 ГЕРАГА Павел Иосифович
 Герага Павел Иосифович
 ПАВЕЛ ГЕРАГА
 ОТКЗ

Похороненные на Новодевичьем кладбище